Symbatica är ett släkte av fjärilar. Symbatica ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Symbatica